Car är ett släkte av skalbaggar. Car ingår i familjen Eccoptarthridae. 

Car är enda släktet i familjen Eccoptarthridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar